Народная партия — Движение за демократическую Словакию ( — ĽS-HZDS; до 2003 года — Движение за демократическую Словакию — ДЗДС) — политическая партия в Словакии.

Начало существованию партии было положено 5 марта 1991 года. Целью нового общественного движения «За демократическую Словакию», созданного членами движения «Общественность против насилия» — словацкого аналога Гражданского форума, — стала поддержка премьер-министра Словацкой Социалистической Республики Владимира Мечьяра. 3 мая новое движение было зарегистрировано, однако уже 6 мая Мечьяр был вынужден уйти с поста премьер-министра. Первый съезд партии прошёл 22 июня 1991 года в Банска-Бистрице. В 1992 году партия добилась значительного успеха на парламентских выборах, получив 37,26% голосов и проведя 74 депутата в Словацкую Национальную раду ЧСР. С 1992 по 1998 годы партия была правящей (с небольшим перерывом в 1994 году), после чего перешла в оппозицию. Председателем партии с момента её основания является Владимир Мечьяр.

В июне 2003 года на съезде в Пухове название партии было изменено на нынешнее.

В 2006 году победившая на парламентских выборах левоцентристская партия «Курс — социальная демократия» во главе с Робертом Фицо сформировала правящую коалицию с участием ДЗДС и националистической Словацкой национальной партии. Партия имела два министерских портфеля — финансов и сельского хозяйства. Партия представлена в Европарламенте одним депутатом из 13 мест, отведённых для Словакии (в 2004—2009 годах партия была представлена 3 депутатами из 14 мест, отведённых для Словакии в тот период). В настоящее время представителем ДЗДС в Европарламенте является Сергей Козлик.

На парламентских выборах 12 июня 2010 года партия не сумела преодолеть пятипроцентный барьер (она получила 109 480 (4,32%) голосов) и лишилась представительства в парламенте.

Участие в выборах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт партии  

Политические партии Словакии
Политические партии, основанные в 1991 году